Пипин (Пипин Итальянский; ; имя при рождении — Карломан; 777 — 8 июля 810, Милан) — король Италии с 781 года из династии Каролингов. 

Сын Карла Великого и Хильдегарды из Винцгау. Его воспитателем, а затем советником был кузен Карла Великого Адальгард Корбийский. 

15 апреля 781 года Пипин получил от отца Итальянское королевство и новое имя — Пипин, в честь своего деда.

В 791 году Пипин совершил удачный поход против князя Беневентского Гримоальда III на юг Италии, подвергнув часть территории герцогства Беневенто опустошению. Позднее к Франкскому государству была присоединена Истрия.

Поход повторился в 793 году, но был приостановлен из-за голода и падежа лошадей.

В 796 году Пипин направлен отцом против аваров. Подойдя к Дунаю, он стал там лагерем; авары, видя столь огромную армию, убили своего кагана и с новыми вождями предстали перед Пипином, предлагая ему землю и власть. Но Пипин двинулся дальше на восток, разрушил Ринг (укреплённый лагерь, «столицу» авар) и овладел большой добычей.

В 809—810 году вёл военные действия против Венеции, во время которых в течение шести месяцев осаждал острова лагуны.

Умер в Милане 8 июля 810 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Каролинги
Дети Карла Великого
Короли Италии
Правители Европы VIII века
Правители Европы IX века
Персоналии Франкского государства VIII века
Персоналии Итальянского королевства VIII века
Персоналии Франкского государства IX века
Персоналии Итальянского королевства IX века